Miasta w Anglii:
 Egremont – miasto w Kumbrii (Anglia)
 Egremont – miasto w hrabstwie Cumbria, 
 Egremont – miasto w hrabstwie Merseyside

Miasta w USA:
 Egremont – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire